«Алькала» () — испанский футбольный клуб из города одноимённого города, в провинции и автономном сообществе Мадрид. Клуб основан в 1929 году, гостей принимает на арене «Мунисипаль дель Валь», вмещающей 8 000 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 4-е место в Сегунде B в сезоне 2004/05.

Статистика сезонов

Достижения 
 Терсера
 Победитель (3): 1979/80, 2006/07, 2008/09

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль клуба на futbolme.com

Футбольные клубы Испании